Omnium znamená:
 všech, každého (latinsky), genitiv plurálu všech rodů latinského adjektiva a adjektivního zájmena omnis (všechen, každý)
 res communis omnium (věc společná všem, plurál res communes omnium), právní termín pro věc, která patří všem, viz res extra commercium
 Omnium (spolek) – spolek z Broumova, zabývající se obnovou památek
 Omnium (cyklistický víceboj)